Џеси Весли Вилијамс (; Чикаго, 5. август 1981) амерички је глумац, редитељ, продуцент и активиста. Познат је по улози др Џексона Ејверија у серији Увод у анатомију (2009—2022), као и наступима у филмовима Колиба у шуми (2012) и Батлер (2013).

Биографија 
Рођен је 5. августа 1981. године у Чикагу. Мајка му је Швеђанка, а отац Афроамериканац из Џорџије. Има два млађа брата, који се активни у областима ликовне уметности.

Филмографија

Филм

Телевизија

Музички спотови

Референце

Спољашње везе 
 
 
 

Рођени 1981.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички редитељи
Амерички продуценти